Васи́лий Го́рин:
 Горин, Василий Алексеевич (1920—1990) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Горин, Василий Яковлевич (1922—2014) — дважды Герой Социалистического Труда.